Râul Valea Sărată se poate referi la:

 Valea Sărată - afluent al râului Gârcinul Mic
 Valea Sărată - afluent al râului Otăsău